Салла — многозначный термин.

 Салла — община на севере Финляндии, в провинции Лапландия.
 Салла — деревня в Эстонии.
 Салла, Тиджан (род. 1958) — гамбийский поэт, писатель, биограф, экономист.
 Салла (ум. 1010) — епископ Урхеля (981—1010).
 Салла — Куусамо — один из участков территории, которую Финляндия передала СССР по завершении войны 1940 года.
 Салла — один из многосторонних автомобильных пунктов пропуска через Российско-финляндскую границу на территории Кандалакшского района Мурманской области.

См. также 
 Сала